San Crisógono puede referirse a:
Crisógono, obispo de Aquilea del siglo IV que murió martirizado.
Basílica de San Crisógono, templo católico de Roma dedicado a san Crisógono.